Correo Central puede referirse a:

 El Palacio de Correos en Buenos Aires, Argentina.
 El Correo Central de Santiago en Santiago, Chile.
 Correo Central, estación del Subte de Buenos Aires.